Eyach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Eyach (Enz) – vattendrag, Baden-Württemberg, 
 Eyach (Neckar) – vattendrag, Baden-Württemberg, 
 Eyach (Ammer) –vattendrag, Bayern,